Levendbarende tandkarpers (Goodeidae), een familie van straalvinnige vissen.
 Levendbarende tandkarpers (Poeciliidae), een familie van straalvinnige vissen.